Regno Unito
 Brimfield – parrocchia civile dell'Herefordshire
 Stati Uniti d'America
 Brimfield – villaggio della contea di Peoria, Illinois
 Brimfield – comune della contea di Hampden, Massachusetts
 Brimfield – census-designated place della contea di Portage, Ohio